Abusejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abusejo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Abusejo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar